Sorbo puede referirse a: 

 El nombre común de la planta Sorbus aria.
 El nombre común de la planta Sorbus domestica.